Pleasant View kan syfta på:

 Pleasant View, Kentucky
 Pleasant View, Pennsylvania
 Pleasant View, Tennessee
 Pleasant View, Utah